Snägden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Snägden, sjö i Sundsvalls kommun,  (11,3 ha)
Mellan-Snägden, sjö i Timrå kommun, 
Stor-Snägden (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (5,58 ha)
Stor-Snägden (Timrå socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (17,5 ha)
Ytter-Snägden, sjö i Timrå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn